Степа́н Григо́рович Данили́шин ( 22 жовтня 1961, с. Великі Чорнокінці, Тернопільська область) — український підприємець, громадський діяч, меценат. Заслужений працівник сільського господарства України (2017).

Життєпис 
Степан Данилишин народився 22 жовтня 1961 року в селі Великі Чорнокінці, нині Колиндянської громади Чортківського району Тернопільської області України.

Закінчив Великочорнокінецьку середню школу, Кам'янець-Подільський сільськогосподарський інститут. Працював на свинокомплексі колективного господарства, директором аграрно-акціонерного господарства «Великочорнокінецьке» (1992—2000). Від  Від 1992 — директор ПАП «Обрій».

Нагороди 
 заслужений працівник сільського господарства України (21 січня 2017) — за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, справу консолідації українського суспільства, багаторічну сумлінну працю.

Примітки

Джерела 
 Данилишин Степан Григорович // Державні нагороди України. Кавалери та лауреати (том VII).
 Я. Бачинський. Сільські обрії: Знак долі — рідне село  // TeNews. — 2017. — 16 лютого.

Українські підприємці
Українські меценати
Українські громадські діячі
Уродженці Великих Чорнокінців